Il singolare del torneo di tennis Poznań Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Horst Skoff che ha battuto in finale Christian Miniussi 6-7, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Horst Skoff (Campione)
 Lars Jonsson (secondo turno)
 Francisco Clavet (semifinali)
 Fabrice Santoro (primo turno)

 Paolo Canè (secondo turno)
 Dmitrij Poljakov (quarti di finale)
 Oscar Martinez Dieguez (primo turno)
 Sergio Cortés (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Poznań Challenger 1994